Faeröers voetbalelftal onder 19 (mannen)
 Faeröers voetbalelftal onder 19 (vrouwen)